Европско првенство у одбојци је такмичење државних одбојкашких репрезентација, које се одржава у организацији ЦЕВ-а у мушкој и женској конкуренцији. Прво Европско првенство у мушкој конкуренцији одржано је 1948. године у Риму, у Италији.

Време одржавања 
Првенства су одржавана у неправилним временским размацима од једне до четири године да би од Деветог Европског првенства 1975. прихваћено да период између два првенства буду две године, што се одржао до данас. Променљив је био и број учесника на првенству, као и организација такмичења.

Број учесника 

Број учесника се мењао од шест екипа (1948. и 1950) до 22 екипе (1971), да би се од 1975. до 2005 задржао на броју 12, са изнимком 1999, када је било 8 екипа. На 25. Европском првенству у Русији 2007. учествовало је 16 екипа.

Систем такмичења 
Систем такмичења се такође мењао.

На прва два првенства играло се у једној групи, по једнокружном систему свако са сваким, тако да није било утакмица за прво и треће место него се првак одређивао према пласману у групи.

У периоду до 1985. такмичење се одржавало игром по групама, па се од првопласираних формирала финална група од 6 екипа и у тој групи се играло као на прва два првенства. Некада су се резултати из група преносили у финалну групу, а некад се играло све поново, као нови турнир. У том периоду на првенству 1977. није било финалне групе него се после завршетка такмичења по групама играло полуфинале и утакмице за прво и треће место. Од 1987. до данас утакмице за прво и треће место су постале правило.

На првенству 2007, играло је 16 екипа које су у првој фази биле подељене у четири групе. Три првопласиране екипе из ових група формирале су у другој фази две групе са по 6 екипа у које су пренесени резултати из предтакмичења. Прве две екипе из ових група играле су полуфинале и финале.

Највише успеха на Европски првенствима имала је екипа СССР са 11 освојених првих места.

У следећој табели дат је преглед свих европских првенстава, са годином одржавања, државом домаћином, и поретком прве четири екипе. У периоду када се играле финалне утакмице дати су и резултати.

Досадашња првенства

Биланс медаља

Учешће на европским првенствима 
(стање после ЕП 2011)

На досадашњих 27 европских првенстава у одбојци за мушкарце учествовало је 35 репрезентација, од којих је 14 освајало медаље. На ранијим европским првенствима су поред европских земаља учествовале и земље са афричког континента. Ниједна репрезентација није играла на свим првенствима (27). Навише 26 учешћа од 27 првенстава имала је репрезентација Италије. Са једним учешћем мање су Бугарска и Француска.

У следећим табелама дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па првенству.

Види још 
 Европско првенство у одбојци за жене

Напомене

Спољашње везе 

 CEV